Jesse Uronen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière de joueur

Carrière en club 
Jesse Uronen fut formé au Jokerit. Avec le club de la capitale finlandaise, il inscrit plus de 200 points en plus de 170 matchs dans les divers championnats jeune du pays. C'est tout naturellement que Jesse Uronen commence sa carrière professionnelle dans son club formateur en 2005. Pour sa première saison, il disputa 9 rencontres. Il joua en parallèle avec l'équipe espoirs du club puis il fut prêté à Kiekko-Vantaa, club évoluant en Mestis. La saison suivante, il disputera qu'un match avec Jokerit en SM-liiga avant d'être de nouveau prêté à Kiekko-Vantaa. Les 3 années suivantes, il joue en Mestis dans les clubs de Jukurit Mikkeli, KooKoo Kouvola et Heinolan Kiekko. En 2010, il quitte la Finlande pour la Ligue Magnus en rejoignant le club de Gap. Il remplace Mikko Palotie, blessé jusqu'à la fin de la saison. La saison suivante, il retourne en Finlande avec le club du HC Keski-Uusimaa en Suomi-sarja.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"| 2005-2006 || Jokerit ||SM-liiga || 9 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|Kiekko-Vantaa || Mestis || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"| 2006-2007 || Jokerit ||SM-liiga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|Kiekko-Vantaa ||Mestis || 24 || 12 || 8 || 20 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || Jukurit Mikkeli ||Mestis || 46 || 16 || 11 || 27 || 12 || 8 || 2 || 0 || 2 || 2
|- 
| 2008-2009 || KooKoo Kouvola ||Mestis || 38 || 14 || 15 || 29|| 45 || 5 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2009-2010 || Heinolan Kiekko ||Mestis || 38 || 13 || 10 || 23 || 26 || 6 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
|- 
| 2010-2011 || Gap Hockey Club ||Ligue Magnus || 20 || 7 || 12 || 19 || 18 || 5 || 4 || 1 || 5 || 0
|-
| 2011-2012 || HC Keski-Uusimaa ||Suomi-sarja ||18||14||15||29||8||6||6||1||7||2
|-
| 2012-2013 || HC Keski-Uusimaa ||Mestis || 42 || 16 || 19 || 35 || 16 || 2 || 0|| 2|| 2||0 
|-
| 2013-2014 || HC Keski-Uusimaa ||Mestis || 33 || 12||13 ||25 ||10 ||4 ||1 ||1 ||2 ||36 
|-
| 2013-2014 || Bewe TuusKi || Suomi-sarja ||1 || 0 || 1|| 1|| 2 || - || - || - ||-  ||- 
|-
| 2014-2015 || HC Valpellice || Série A ||12 || 7 || 8 || 15 || 4 || - || - || - ||-  ||- 
|-
| 2015-2016 || PaKa || 2.Divisionaa ||- || - || - ||-  ||-  || 2 || 2 || 4 || 6  ||0 
|-
| 2016-2017 || PaKa || 2.Divisionaa ||2 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - ||-  ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1983
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du HC Valpellice
Attaquant de hockey sur glace